Planten:
 Blad, een van de drie hoofdorganen van een plant
 Blad (varens), microfyllen en macrofyllen bij varens en verwanten
 Bladvorm, de globale omtrek van een blad
 Samengesteld blad, blad met meer bladschijven
 Blaadje, deel van een samengesteld blad
 Vel papier (bedrukt of beschreven):
 Folia, blad van de Universiteit van Amsterdam
 Folio (papierformaat), gedrukte boeken en documenten
 Folium (blad)
 Tijdschrift (weekblad, maandblad, enz.)
 Dagblad
 Bifolium (blad), een eenmaal gevouwen blad
 Bladzijde
 Dividendblad
 Couponblad, zie obligatie
 Kling, blad van een zwaard